10-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 12 по 18 августа 1973 года в Букараманге (Колумбия) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 9-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Чили.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 12 августа: Аргентина — Чили 3:1 (15:11, 16:14, 14:16, 15:12); Венесуэла — Колумбия 3:1 (15:1, 8:15, 15:10, 15:5).
 13 августа: Бразилия — Чили 3:0 (15:1, 15:5, 15:5).
 15 августа: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:6, 15:10, 15:7); Чили — Колумбия 3:0 (17:15, 15:4, 16:14).
 16 августа: Аргентина — Венесуэла 3:1 (8:15, 15:11, 15:9, 15:6); Бразилия — Колумбия 3:0 (15:5, 15:4, 15:3).
 17 августа: Венесуэла — Чили 3:1 (11:15, 16:14, 15:10, 15:5).
 18 августа: Аргентина — Колумбия 3:1; Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:4, 15:4).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1973 год в волейболе